Altstadt II steht für:
 eine Gemarkung in Dresden, siehe Altstadt (Gemarkungen)
 einen Stadtteil in Mülheim an der Ruhr, siehe Altstadt II (Mülheim an der Ruhr)

Siehe auch:
 Altstadt I